Plaats in Indonesië
 Kuro (Karangbinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Kuro (Pampangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra